volstrekte meerderheid van stemmen, zie absolute meerderheid
volstrekte meerderheid van leden (bij een stemming), zie absolute meerderheid
volstrekte meerderheid van zetels: als een fractie in een wetgevend orgaan beschikt over meer dan de helft van alle zetels
quorum: vaak moet een volstrekte meerderheid van leden van een wetgevend orgaan aanwezig zijn als quorum om een geldige stemming te kunnen houden